Valdepiélagos är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Valdepiélagos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valdepiélagos är platt österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Valdepiélagos. Runt Valdepiélagos är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Algete,  km söder om Valdepiélagos. Trakten runt Valdepiélagos består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid